Prva županijska nogometna liga Osječko-baranjska 2008./09.

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku u sezoni 2008./09. sudjelovali su klubovi s područja Osječko-baranjske županije, a liga je predstavljala 5. rang natjecanja. 
 

U 4. HNL je ušla NK Elektra Osijek, dok su u druge županijske lige ispali NK Hajduk Marijanci, NK Kitišanci i NK LIV Vladislavci.

Bilješke 
U međusobnim susretima, NK Motičina Donja Motičina je imala bolju gol-razliku. Utakmice su završene rezultatima 5:3 i 0:1

Izvori 
 nogos.info 
 RSSSF.com

2008-09
osječko-baranjska-1